9553 Colas – asteroide della fascia principale
 Achille Colas – ciclista su strada francese
 Fabrice Colas – pistard francese
 François Colas – astronomo francese
 Guilbaut Colas – sciatore freestyle francese
 Paul Colas – tiratore a segno francese